ULZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uliastai (Mongolia)